Лос Горионес има више значења:

 Лос Горионес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Горионес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Горионес, Рохелио Медељин Олвера (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику